Santa Luzia kan avse:

 Santa Luzia (c:a 283–304, ett helgon, se Lucia (helgon)

Geografi

Brasilien 

 Santa Luzia (ort i Brasilien, Maranhão, Riachão), 
 Santa Luzia (ort i Brasilien, Paraíba, Santa Luzia, lat -6,87, long -36,92), 
 Santa Luzia (kommun i Brasilien, Paraíba, lat -6,93, long -36,91), ->
 Santa Luzia, Minas Gerais, ort, 
 Santa Luzia, Minas Gerais (kommun), kommun, Minas Gerais, 
 Santaluz (ort), Bahia, 
 Pancas (ort), Espírito Santo, 
 Santa Luzia (kommun i Brasilien, Maranhão, lat -4,25, long -45,74), 

 Santa Luzia (kommun i Brasilien, Bahia),

Kap Verde 
 Santa Luzia, Kap Verde – en obebodd ö i ögruppen Barlavento

Portugal 
 Santa Luzia (ort i Portugal, Faro, Tavira, lat 37,10, long -7,66), 
 Santa Luzia (ort i Portugal, Azorerna, São Roque do Pico, lat 38,55, long -28,40), 
 Santa Luzia (kyrka), Viana do Castelo – en kyrka i Viana do Castelo

Se även
 Santa Lucia – flera betydelser
Santa Lucía – flera betydelser
Sankta Lucia – flera betydelser
Saint Lucia (olika betydelser) – flera betydelser

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar